Amadeusz z Aosty właściwie Amadeusz Humbert Izabela Ludwik Filip Maria Józef Jan (Amedeo Umberto Isabella Luigi Filippo Maria Giuseppe Giovanni), 3. książę Aosty (ur. 21 października 1898, zmarł w niewoli brytyjskiej w Nairobi 3 marca 1942) – książę i generał włoski, generalny gubernator Włoskiej Afryki Wschodniej, wicekról Etiopii od 1937, wódz naczelny wojsk włoskich w Afryce w latach 1939–1941. Skapitulował przed Brytyjczykami pod Amba Alagi. Zwany bohaterem spod Amba Alagi i Księciem z Żelaza

Jego ojcem był książę Emanuel Filiberto d’Aosta, profaszystowski marszałek armii włoskiej.

Odznaczenia 
 Order Annuncjaty w 1919
 Krzyż Wielki Orderu Świętych Maurycego i Łazarza
 Oficer Orderu Sabaudzkiego Wojskowego
 Złoty Medal za Męstwo Wojskowe
 Baliw Krzyża Wielkiego Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Kawalerowie maltańscy
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Odznaczeni Orderem Sabaudzkim Wojskowym
Odznaczeni Orderem Świętych Maurycego i Łazarza
Odznaczeni Medalem za Męstwo Wojskowe
Włoscy generałowie
Urodzeni w 1898
Zmarli w 1942
Ludzie urodzeni w Turynie